Segersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Segersjön, Södermanland, sjö mellan samhällena Uttran och Segersjö i Botkyrka kommun,  (2 ha)
Segersjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (76,7 ha)
Segersjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (3,51 ha)

Se även
Segersjö, herrgård i Lännäs socken, Örebro kommun, 
Segersjö, Botkyrka kommun, ort i Botkyrka kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn